Miguel Ángel Ramírez puede referirse a:

 Miguel Ángel Ramírez Alcántara, militar, revolucionario y político dominicano.
 Miguel Ángel Ramírez Alonso empresario español.
  Miguel Ángel Ramírez Medina entrenador de fútbol español.